Газза́ев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Газзаев, Алексей Парсаданович (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Газзаев, Батрадз Владимирович (род. 1991) — российский борец вольного стиля.
 Газзаев, Валерий Георгиевич (род. 1954) — советский нападающий и российский футбольный тренер.
 
 Газзаев, Руслан Юрьевич (род. 1991) — российский футболист, сын Юрия Газзаева.
 Газзаев, Юрий Фарзунович (род. 1960) — советский и российский футболист и тренер.

См. также 
 Газаев